«Доя́рка из Хацапе́товки» — российско-украинский телесериал. Режиссёр — Анна Гресь (дочь режиссёра Виктора Греся), композиторы — Мирослав Скорик, Олег Скрипка.

Сюжет 
Катя приехала в Москву из Хацапетовки. Её мечта — поступить в институт и стать шеф-поваром видного ресторана. Но, к большому сожалению героини, стать студенткой ей не удается, она не добрала баллы для поступления и осталась одна в большом городе. Конечно, провинциальную простушку сразу же обворовывают. Она устраивается в ресторан мыть посуду, но после внесения собственных изменений в блюдо её увольняют, несмотря на хвалебные отзывы клиента о блюде. После этого она встречает Диму Булычева — заядлого гуляку и выпивоху, которому умирающий дед отписал свои миллионы при одном условии: в течение месяца внук должен жениться, иначе деньги перейдут в Фонд природы. Встреча молодых людей оказывается поистине судьбоносной. Дима приводит Катю в ЗАГС… Никто, кроме молодожёнов, не знает, что их брак — фиктивный.

По прошествии времени современной Золушке удается перевоспитать эгоистичного мужа, и он, конечно же, влюбляется в свою жену по-настоящему, наконец-то поняв, какой клад попал к нему в руки.

В ролях 
 Евгения Осипова — Екатерина Матвеева (Булычёва) 
 Кирилл Жандаров — Дмитрий Александрович Булычёв, муж Кати, брат Даши
 Владимир Стержаков — Александр Егорович Булычёв, отец Димы и Даши
 Татьяна Назарова — Людмила Сергеевна Булычёва, мать Димы и Даши
 Наталья Гудкова — Анна Петровна, директор ресторана, подруга Кати
 Валентина Ананьина — Нина Никитична, домработница
 Владимир Жеребцов — Василий, друг Димы
 Наталья Калатай — Дарья Александровна Булычёва, сестра Димы, невеста Васи
 Алексей Кашников — Семён Притыкин, председатель фонда природы
 Эвклид Кюрдзидис — Жерар Дюбуа, повар-француз
 Дмитрий Лаленков — Павел, начальник службы охраны
 Леонид Неведомский — Егор Кузьмич Булычёв, дед Димы и Даши, отец Александра Егоровича
 Дмитрий Персин — нотариус
 Юрий Комиссаров — Фомич
 Галина Опанасенко — тётя Вера, тётя Кати
 Ольга Когут — эпизод
 Олег Скрипка — эпизод
 Ольга Михайлова — эпизод

Интересные факты 

 На съёмочной площадке «Доярки из Хацапетовки» актёрам пришлось осваивать много новых навыков. Так, Евгения Осипова научилась доить корову, а Кирилл Жандаров впервые сел за руль.
 По сценарию часть действия фильма происходит во Франции, в провинции недалеко от Парижа. Там в роскошном дворце живёт аристократическое семейство, но Францию успешно заменило украинское Закарпатье. Именно там в поселке Чинадиево создателям картины удалось отыскать уникальный замок, который ничем не уступает французским дворцам — это охотничий замок графа Шенборна, который теперь принадлежит к санаторию «Карпаты». Там и отсняли французскую провинцию. А Париж снимали в историческом центре Львова.
 Главный герой Дмитрий в «Доярке из Хацапетовки-2» отправляется в таёжную экспедицию в Сибирь. Тайгу успешно заменили лесами под Киевом.
 Саму Хацапетовку нашли тоже рядом с украинской столицей. Недалеко от Киева есть полузаброшенная деревня Леоновка — она и превратилась в родину доярки Кати.

См. также 
 Доярка из Хацапетовки 2: Вызов судьбе
 Доярка из Хацапетовки 3

Ссылки 
 Доярка из Хацапетовки бросила вызов судьбе статья в «Экспресс-газете» 

Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2007 году
Телесериалы России, завершённые в 2011 году
Телесериалы телеканала Россия-1
Мелодраматические телесериалы Украины
Мелодраматические телесериалы России
Телесериалы Украины 2000-х годов